Il singolare del Monte Carlo Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale per 7–5, 6–3, 6–4 Carlos Moyá.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 2002
ATP Tour 2002